Джа́стин Пол Теру́ (; род. 10 августа 1971) — американский актёр, сценарист и продюсер. Наиболее известен по сотрудничеству с режиссёром Дэвидом Линчем в фильмах «Малхолланд Драйв» (2001) и «Внутренняя империя» (2006), а также по роли Кевина Гарви в телесериале «Оставленные» (2014—2017).

Он также известен как сценарист фильмов «Солдаты неудачи» (2008), «Железный человек 2» (2010), «Рок на века» (2012) и «Образцовый самец № 2» (2016).

Ранние годы 
Родился в Вашингтоне (округ Колумбия) в семье писательницы Филлис Гриссим Теру и Юджина Альберта Теру, юриста компании «Baker McKenzi». Теру является племянником писателя Пола Теру, романиста и поэта Александра Теру, писателя Питера Теру, а также романиста и педагога Джозефа Теру; он также является кузеном британских журналистов и режиссёров-документалистов Луи и Марселя Теру. Его отец является наполовину франкоканадцем и наполовину итальянцем.

Карьера 
Теру дебютировал в кино в 1996 году в фильме Мэри Хэррон «Я стреляла в Энди Уорхола», также снялся в 1997 году — Роми и Мишель на встрече выпускников. С тех пор он успел сыграть на Бродвее в спектакле Фрэнка Макгинесса «Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme», во множестве небродвейских постановок и сняться в комедиях, таких как «Ангелы Чарли: Только вперёд», «Бакстер», «Роми и Мишель на встрече выпускников», «Клуб разбитых сердец» и «Образцовый самец». Он также сыграл в гораздо более серьёзных фильмах, таких как «Американский психопат». Теру сыграл в фильмах Дэвида Линча «Внутренняя империя» и «Малхолланд Драйв».

В 2006 году он снял свой первый фильм «Dedication», который был представлен на кинофестивале «Сандэнс».

В 2003 году снялся в клипе группы «Muse» на песню «Hysteria».

В 2008 году по сценарию Теру вышел фильм «Солдаты неудачи».

В 2009 году Теру принял участие в озвучивании игры Call of Duty: Modern Warfare 2.

В 2010 году вышел фильм «Железный человек 2», к которому Теру написал сценарий.

Личная жизнь 
С 1997 по 2011 год Теру состоял в отношениях с художницей по костюмам Хайди Бивенс. В 2011 году он начал встречаться с актрисой Дженнифер Энистон, с которой познакомился на съёмках фильма «Жажда странствий». Они обручились в августе 2012 года и поженились 5 августа 2015 года в их доме в Лос-Анджелесе. В феврале 2018 года Теру и Энистон объявили о расставании.

Фильмография

Актёрские работы

Другие работы

Примечания

Ссылки 

Выпускники Полевой школы
Выпускники Бакстонской школы (Массачусетс)
Выпускники Беннингтонского колледжа
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США